Бро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Бро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Бро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу

Інше 
 Бро (субкультура) — сленгове слово у популярній культурі.